Mėnuo Juodaragis () — ежегодный балтийский фестиваль постфольклора и альтернативной музыки в Литве. Программа фестиваля включает лекции, семинары, традиционные обряды, художественные выставки, кинопоказы, прогулки, спортивные соревнования и народные танцы. У каждого фестиваля есть главная тема, например, Mėnuo Juodaragis 2012 года был посвящён птицам и истории литовской авиации.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Этно-культурный фестиваль «Menuo Juodaragis» 
 Алексей Шептунов (18.07.2011). Литва: Ночь Чернорогого Месяца. Звуки.ру 

Фестивали Литвы
Фестивали, появившиеся в 1995 году
Неофолк
Неоязычество в Литве